Чемпіонат Албанії 1963–1964 — 26-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1963—1964
Албанія
Албанія